Roberto Benigni – włoski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, reżyser i scenarzysta filmowy
 (21662) Benigni – planetoida z grupy pasa głównego asteroid okrążająca Słońce